Audi Typ 44 bezeichnet zwei Fahrzeugmodelle den Herstellers Audi:
 Audi 100 C3, im August 1982 vorgestelltes Fahrzeugmodell
 Audi 200 C3, im September 1983 vorgestelltes Fahrzeugmodell, welches auf dem Audi 100 C3 basiert.